Sagfjorden est un toponyme norvégien qui peut désigner :

 Sagfjorden (Troms et Finnmark), un fjord situé dans la municipalité de Sør-Varanger, dans le comté de Troms et Finnmark, en Norvège ;
 Sagfjorden (Nordland), un fjord situé dans les municipalités de Hamarøy et Steigen, dans le comté de Nordland, en Norvège ;
 Sagfjorden (Sørfold), un fjord situé dans la municipalité de Sørfold, dans le comté de Nordland, en Norvège ;
 Sagfjorden (village), un village également situé dans la municipalité de Sørfold.

Notes et références